Miracidium, dziwadełko – pierwsza larwa w cyklu życiowym przywr wnętrzniaków
 Dziwadełko (ang. strangelet) – hipotetyczne ciało fizyczne, zbudowane z cząstek dziwnych